Geckoella deccanensis är en ödleart som beskrevs av  Günther 1864. Geckoella deccanensis ingår i släktet Geckoella och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Geckoödlor
deccanensis